Fehér Tibor (1907–1993) író, költő, újságíró
Fehér Tibor (1921–1984) színész, a Miskolci Nemzeti Színház örökös tagja
Fehér Tibor (1950) mezőgazdasági mérnök
Fehér Tibor (1966) röplabdaedző
Fehér Tibor (1980) lemezlovas, művésznevei: DJ White, DJ Capsed
Fehér Tibor, a Rock Színház alapító tagja
Fehér Tibor (1988) színész, szinkronszínész